USS Lamson je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Lamson (DD-18) 
 USS Lamson (DD-328) 
 USS Lamson (DD-367)

Lamson